Mathias Dellgoue Chago de Confiance (Bakou, Camarões, 6 de Março de 1983) é um futebolista camaronês. Defende o Nogometni Klub Dinamo Zagreb.

Futebolistas dos Camarões
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Futebolistas do NK Istra 1961
Futebolistas do NK Lokomotiva Zagreb
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol